

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kostkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec 
 Kostkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce